Гран-при Испании 1981 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл в Харама, в Испании. Соревнования состоялись 21 июня 1981 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Алан Джонс 1:17,818 Это 130-й лучший круг в чемпионате мира для двигателей Ford-Cosworth.
 Жак Лаффит завоевал свой седьмой и последний поул, также ставший последним для команды Ligier и двигателей Matra.
 Жиль Вильнёв одержал свою шестую и последнюю победу.
 Последняя гонка в истории чемпионата мира Формулы-1, на которую был заявлен пилот-частник. Эмилио де Вильота на частном Williams был заявлен на этот этап от имени команды Banco Occidental, но не стартовал из-за проблем с лицензией.
 Последняя гонка в карьере Жан-Пьера Жабуя.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 Фрагменты гонки на официальном канале F1 в YouTube

Гран-при Испании